GND eller gnd har flere betydninger:
 Ground - elektrisk jordforbindelse
 Gemeinsame Normdatei - autoritetsdata register